Та́кер () — английская фамилия, имя и топоним.

Носители фамилии 
 Такер, Аландо (род. 1984) — американский баскетболист и музыкант.
 Такер, Бенджамин Рикетсон (1854—1939) — американский анархист.
 Такер, Генри (1903—1986) — бермудский государственный деятель, глава правительства Бермудских островов (1968—1971).
 Такер, Герберт Сирил (1870—1953) — канадский военный деятель, генерал-майор армии Канады.
 Такер, Дарси (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Такер, Джастин (род. 1989) — американский футболист.
 Такер, Джеймс Гай (род. 1943) — американский юрист, политик.
 Такер, Джеральд (1922—1979) — американский баскетболист и тренер.
 Такер, Джонатан (род. 1982) — американский актёр.
 Такер, Крис (род. 1972) — американский киноактёр.
 Такер, Мик (1947—2002) — барабанщик группы Sweet.
 Такер, Милтон (1921—1986) — барбадосский спортивный стрелок.
 Такер, Мэри (род. 2001) — американская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки.
 Такер, Пи Джей (род. 1985) — американский баскетболист.
  (1903—1956) — американский автомобильный конструктор.
 Такер, Ричард (1913—1975) — американский оперный певец (лирико-драматический тенор), актёр.
 Такер, Роберт Чарльз (1918—2010) — американский политолог, биограф Сталина.
 Такер, Рой (род. 1951) — американский астроном.
 Такер, Софи (настоящее имя Соня Калиш; 1887—1966) — американская певица, актриса, комедиантка и радиоведущая.
 Такер, Спенсер (род. 1937) — американский историк, специализирующийся на военной и военно-морской истории.
 Такер, Таня (род. 1958) — американская певица в стиле кантри.
 Такер, Том (Thacker; род. 1978) — вокалист и гитарист канадской панк-рок-группы Gob.
 Такер, Том (Thacker; род. 1939) — американский баскетболист.
 Такер, Трент (род. 1959) — американский баскетболист.
 Такер, Эл (1943—2001) — американский баскетболист.

Носители имени 
 Карлсон, Такер (1969) — американский политический обозреватель

Вымышленные персонажи 
 Чарльз Такер III — персонаж телесериала «Звёздный путь: Энтерпрайз».
 Том Такер — персонаж мультсериала «Гриффины» (The Family Guy), телеведущий.
 Крейг Такер — персонаж мультсериала «Южный Парк» (South Park), ученик начальной школы.

Топоним 
 Такер — округ в штате Западная Виргиния, США.
  — невключённая территория в штате Арканзас, США.
  — статистически обособленная местность в штате Джорджия, США.
  — статистически обособленная местность в штате Миссисипи, США.

Другое 
 Такер — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Смита на видимой стороне Луны.

Примечания

См. также 
 Таккер